Одиночный турнир среди юношей на Открытом чемпионате Франции по теннису разыгрывается с 1947 года.

Финалы турнира

Открытая эра

Ссылки 
 Список финалов на сайте ITF

Победители Открытого чемпионата Франции по теннису
Международные турниры